Соревнования в прыжке в высоту у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 27 и 30 сентября в Дохе, Катар, на Международном стадионе Халифа.

Действующая чемпионка мира в прыжке в высоту Мария Ласицкене, выступавшая в нейтральном статусе, отстояла свой титул и впервые в истории стала трёхкратной мировой победительницей в этой дисциплине.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована | R — Отказ от дальнейшего выступления

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 1,94 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).

Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах (A и B) 27 сентября 2019 года. В сектор вышли 30 участниц.

Финал 
Финальные соревнования прошли 30 сентября 2019 года. В сектор вышли 12 участниц.

Примечания 

Прыжки в высоту